Соревнования среди двоек распашных без рулевого по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1928 года прошли с 3 по 10 августа в деревне Слотен, которая расположена в 6 км к западу от центра Амстердама. В соревновании приняли участие 16 спортсменов из 8 стран. Действующие олимпийские чемпионы из Нидерландов Антони Бейнен и Вильгельм Рёзинг не защищали свой титул. Рёзинг после Игр в Париже завершил спортивную карьеру, а Бейнен был включён в состав сборной Нидерландов для участия в Играх, но выступал в соревнованиях восьмёрок.

Олимпийскими чемпионами 1928 года стали немецкие гребцы Курт Мёштер и Бруно Мюллер, опередившие в финальном заезде британцев Теренса О’Брайена и Роберта Нисбета. В поединке за бронзовую медаль американцы Пол Макдауэлл и Джон Шмитт выиграли 4 секунды у итальянцев Ромео Систи и Нино Больцони.

Все призёры соревнований были дебютантами Олимпийских играх. Также Игры в Амстердаме остались для каждого из них единственными в карьере.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1928 года лучшее олимпийское время было следующим:

По ходу соревнований лучшее олимпийское время улучшалось несколько раз. Трижды это удавалось сделать немецким гребцам Курту Мёштеру и Бруно Мюллеру. Время, показанное немецкими спортсменами в финале 7:06,4 оставалось лучшим до Игр 1960 года.

Расписание

Результаты

Первый раунд 
Победители каждого заезда проходили во второй раунд соревнований. Все остальные сборные попадали в отборочный заезд.
Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Отборочный этап 
Победители каждого заезда проходили во второй раунд соревнований. Все остальные спортсмены выбывали из соревнований.
Заезд 1

Заезд 2

Второй раунд 
Победители каждого заезда проходили в полуфинал соревнований. Сборные, для которых поражение становилось вторым на турнире, выбывали из соревнований, а остальные гребцы попадали в отборочный заезд.
Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Второй отборочный этап 
Поскольку сборная Великобритания осталась единственной сборной, имевшей возможность выступить в отборочном заезде, то она автоматически квалифицировалась в полуфинал соревнований.

Полуфинал 
Заезд 1

Заезд 2

Заезд за 3-е место

Финал 
В финале соревнований встретились немецкие гребцы Курт Мёштер и Бруно Мюллер, а также британцы Теренс О’Брайен и Роберт Нисбет, считавшиеся одними из основных претендентов на победу, поскольку в 1927 году стали победителями Серебряного кубка, проходящего в рамках королевской регаты Хенли. Решающий заезд прошёл в упорной борьбе и закончился с небольшим преимуществом гребцов из Германии, установивших в очередной раз по ходу Игр новое лучшее олимпийское время.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 727—729)